Il termine Tres de Febrero (3 febbraio in spagnolo) può riferirsi a:

Tres de Febrero – località del Paraguay nel dipartimento di Caaguazú
Partido di Tres de Febrero – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
 Club Atlético 3 de Febrero – squadra di calcio paraguaiana